Абрахамовце може бити:
 Абрахамовце (Бардјејов), насељено мјесто у округу Бардјејов, Прешовски крај, Словачка Република
 Абрахамовце (Кежмарок), насељено мјесто у округу Кежмарок, Прешовски крај, Словачка Република